UEFA Champions League finalen 2015 var en fodboldkamp der blev spillet 6. juni 2015. Kampen blev spillet på Olympiastadion i Berlin, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2014-15. Den var kulminationen på den 60. sæson i Europas fineste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den 23. finale siden turneringen skiftede navn fra European Champion Clubs' Cup til UEFA Champions League.

Spillested 
UEFAs eksklusiv-komite bestemte på et møde den 23. maj 2013 i London, at Olympiastadion i Berlin skulle være vært for finalen. Hele anlægget blev bygget op til Sommer-OL 1936. Stadionet har siden 1963 været hjemmebane for fodboldklubben Hertha BSC. Det var ved VM i fodbold 1974 vært for tre kampe, og ved VM i fodbold 2006 blev der spillet seks kampe på stadionet, inklusiv finalen imellem  og . I den forbindelse blev hele anlægget totalt renoveret. Siden 1985 er finalen i DFB-Pokal blev afholdt her.

Vejen til finalen 
Note: I resultaterne nedenunder er finalistens score i kampen givet først (H: hjemme; U: ude).

Kampen

Detaljer

Se også 
 UEFA Europa League finalen 2015

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFAs hjemmeside 

2015
Finalen 2015
Fodbold i 2015
Sport i Berlin
Begivenheder i 2015
FC Barcelona
Juventus F.C.